66. breddegrad kan henvise til:

 66. nordlige breddekreds
 66. sydlige breddekreds